Aceasta este o listă de publicații din județul Argeș:

 Ancheta, http://www.ziarulancheta.ro
 Argeș Expres, http://www.arges-expres.ro 
 Argeș Media, http://www.argesmedia.ro
 Argeșeanul, http://www.argeseanul.ro 
 Argeșul, http://www.ziarulargesul.ro
 Curierul zilei Argeș
 Esențial de Argeș, http://www.esential.info.ro 
 Jurnalul de Argeș, http://www.jurnaluldearges.ro
 Observator Argeșean, http://www.observatorargesean.ro
 Piteșteanul, http://www.pitesteanul.ro
 Profit, http://www.ziarulprofit.ro
 Săptămâna Argeșeană
 Ziarul de azi Argeș
 Ziarul Top, http://www.ziartop.ro 

 Publicații online
 http://www.universulargesean.ro
 BitPress Argeș, http://www.bitpress.ro
 http://www.argesul.info 
 http://www.argesplus.ro
 http://www.coruptiainarges.ro 
 http://www.epitesti.ro
 Sport Argeș
 http://www.ziarulargesenilor.ro
 http://www.epitesti.ro
 http://impulsdearges.ro

 Publicații din Câmpulung Muscel
 Evenimentul Muscelean, http://www.evenimentulmuscelean.ro
 Realitatea Musceleană, http://www.realitateamusceleana.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Argeș
Publicații
 Listă de publicații din județul Argeș